АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии». В 2020 году включена Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. На 2017 год 100 % акций АО «Роснано» находилось в собственности правительства России.

До 2022 АО «Роснано» содействовала в реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ, среди которых: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы (поликремний), возобновляемая энергетика и энергоэффективность.

В 2015 году «Роснано» вышла из 16 инвестиционных проектов. Несмотря на инвестирование в 97 заводов и R&D центров в 37 регионах России в 2019 году, многие предприятия обанкротились либо были реструктуризированны (см. ниже). Сама компания в 2016 году едва не избежала дефолта по облигациям ввиду падения стоимости компании ниже уровня долговых обязательств.

В 2019 году компания окупила правительственныи инвестиции в размере 132,4 млрд заплаченных с 2007 года. Однако уже в ноябре 2021 торги облигациями компании были остановлены, к концу 2020 года у компании накопился чистый убыток в 120 миллиардов рублей, из которых 20 были выплачены. Более 70 миллиардов рублей инвесторов «зависли» В Июне 2022 новое руководство компании в лице Сергея Куликова пыталась избежать банкроства и реструктурировать долги. «Роснано» фактически находилось на грани банкроства.

История 
26 апреля 2007 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал нанотехнологии одним из наиболее приоритетных направлений развития науки и техники и предложил учредить Российскую корпорацию нанотехнологий.

19 сентября 2007 года была официально зарегистрирована государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий». В этом же году правительство Российской Федерации внесло имущественный взнос в размере 130 млрд рублей для обеспечения деятельности корпорации.

11 марта 2011 года в результате реорганизации «Российской корпорации нанотехнологий» («Роснанотех») было создано акционерное общество «Роснано». Общество является преемником госкорпорации по всем правам и обязанностям, 100 % его акций закреплено в государственной собственности.

В начале 2011 года компания «Роснано» заняла 4-е место в рейтинге ведущих инновационных компаний России, составленном американским изданием .

В ноябре 2012 года в Казани открылся первый наноцентр «Роснано» — Центр нанотехнологий республики Татарстан (ЦНТ).

В 2013 году «Роснано» приняла систему мер по снижению численности работающих и экономии расходов. В этом году компания впервые перешла от текущего обслуживания долга к его погашению.

По итогам 2014 года «Роснано» вышла на чистую прибыль, которая составила 8,2 млрд рублей. В 2015 году этот показатель увеличился в 2 раза и составил 17 млрд рублей.

В 2016 году стоимость активов «Роснано» превысила совокупный объём инвестиций, и корпорация впервые вышла на рентабельность.

В 2017 году «Роснано» впервые выплатило дивиденды своему единственному акционеру — государству — в размере 50 % чистой прибыли или почти 540 млн руб.

В 2017 «Роснано» занималось созданием производственной инфраструктуры и образовательных программ выполнявшихся Фондом инфраструктурных и образовательных программ.

Чистая прибыль «Роснано» по итогам 2018 года составила рекордные 5,6 млрд руб.

В 2019 году OCSiAl первой из портфельных компаний «Роснано» вошла в два глобальных списка компаний-«единорогов», оцениваемых более чем в $1 млрд.

В марте 2019 года Анатолий Чубайс сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что построенные «Роснано» заводы заплатили в федеральный бюджет за весь период работы 132 млрд рублей, в полном объёме возместив вклад государства.

В декабре 2020 года совет директоров избрал Сергея Куликова председателем правления управляющей компании на срок пять лет. Полномочия Анатолия Чубайса прекращены.

В ноябре 2021 года стало известно о проблемах с обслуживанием займов «Роснано» — как банковских кредитов, так и облигаций.

В январе 2022 года «Роснано» договорился о реструктуризации задолженности с «Совкомбанком». Часть задолженности на 15 млрд руб. перед банком будет погашена досрочно.

В октябре 2022 года «Роснано» не смогло исполнить обязательства перед кредиторами по шестой серии облигаций. Выплаты по долгам «Роснано» были произведены Минфином.

Структура компании 
Функцию управления активами АО «Роснано» выполняет «Управляющая компания „Роснано“», председателем правления которой является Сергей Куликов.
 
Также в группу «Роснано» входит Фонд инфраструктурных и образовательных программ — некоммерческая организация, которая поддерживает и развивает российские предприятия наноиндустрии, вне зависимости от того, являются они портфельными компаниями АО «Роснано» или нет. Председатель правления и генеральный директор Фонда — Сергей Куликов.

Дочерние компании 
В декабре 2010 года была учреждена дочерняя компания — Rusnano USA, Inc. Организация создана с целью представления интересов ОАО «Роснано» и проектных компаний на территории США и Канады, а также для содействия в продвижении российской нанотехнологической продукции на мировые рынки.

В декабре 2011 году учреждена дочерняя компания АО «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ — Rusnano Israel Ltd. Компания представляет интересы российской нанотехнологической компании и её инвестиционных проектов и является платформой для сотрудничества инновационных отраслей экономик России и Израиля.

Деятельность 
«Роснано» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах.
Одобренные к финансированию проекты «Роснано» разделены на шесть кластеров:
 наноматериалы,
 оптика и электроника,
 медицина и фармацевтика,
 энергоэффективность,
 нанесение покрытий и модификация поверхности,
 специализированные фонды.

По итогам 2015 года группа «Роснано» показала чистую прибыль в размере 4,9 млрд руб. против убытка в 8,4 млрд руб. годом ранее. За 2015 год доходы компании составили: 10,3 млрд руб. — доход от инвестиций в инвестиционные проекты (в основном «бумажный» доход, связанный с переоценкой портфельных инвестиций), 6,3 млрд руб. — процентный доход от депозитов и остатков по расчетным счетам. Основные виды расходов: проценты по кредитам — 14,1 млрд руб. и заработная плата — 2,8 млрд руб. Кредиты и займы на 31.12.2015 составили 149 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает сумму размещённых депозитов на конец 2015 года и почти в 2 раза превышает акционерный капитал «Роснано».

По состоянию на конец 2016 года, всего за весь период деятельности (начиная с 2007 года) ГК «Роснанотех» оказала поддержку 107 инвестиционным проектам в рамках исторического портфеля. Объём инвестиций АО «Роснано» (ГК «Роснанотех») в указанные инвестиционные проекты составил более 186 314 млн рублей, включая 167 516 млн рублей в рамках проектов прямых инвестиций и 18 798 млн рублей в рамках фондов.

По состоянию на конец 2018 года «Роснано» (ГК «Роснанотех») оказало поддержку 108 инвестиционным проектам, находящимся на венчурной стадии или стадии роста производства. Объём инвестиций АО в инвестиционные проекты исторического портфеля за весь период деятельности составил 199,9 млрд рублей, включая 177,9 млрд рублей в рамках проектов прямых инвестиций и 22,0 млрд рублей — в рамках фондов.

Всего накопленным итогом по состоянию на конец 2018 года АО «Роснано» реализовано 50 выходов из инвестиционных проектов.

По итогам 2020 года — убыток в размере 52,9 млрд рублей. В 2021 году возникли сложности с обслуживанием долгов по облигационным займам и банковским кредитам. 19 ноября 2021 года по распоряжению Центробанка на Мосбирже были приостановлены торги облигациями компании на общую сумму более 70 млрд рублей.

Проекты

Инвестиционные проекты

Энергоэффективность 
 ООО «КОБЭ Машинери РУС» — разработка и производство источников питания для специализированной складской техники на основе Литий- титанатных технологий японской корпорации ТОШИБА — 2019 год.
 ООО «Хевел» — создание производства тонкопленочных фотопреобразовательных модулей на базе технологической линии компании Oerlikon Solar (Швейцария). Год учреждения компании и начало инвестирования — 2009 год. Выход из проекта — 2018 год.
 Nesscap Energy, Inc. — совместное создание российского производства суперконденсаторов. Год основания — 2011.
 ООО «Термоинтех» — организация серийного производства термоэлектрических устройств для охлаждения и генерации электричества на основе «бескерамической» технологии Ceratom. Год создания компании — 2010 год. Начало инвестирования — 2011 год.
 ООО «Оптоган» — создание компании интегратора комплексных систем светодиодного освещения. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2009 год.
 «ЛЕД-Энергосервис» — главный офис и завод компании «Оптоган». Инвестиции в оборудование и технологию производства. Начало инвестирования — 2015 год.
 ООО «Лиотех» — создание первого в России масштабного производства литий-ионных аккумуляторов нового поколения для энергетики и электротранспорта. Начало инвестирования — 2010 год. Компания обанкротилась в Апреле 2022.
 ООО «РМТ» — расширение производства термоэлектрических охлаждающих микросистем с использованием наноразмерных порошков на основе теллурида висмута для опто-, микро- и наноэлектроники. Начало инвестирования — 2010 год.

Наноматериалы 
 ЗАО «НикоМаг» (входит в группу компаний «Никохим») — производства наноструктурированного гидроксида магния, высокочистого оксида магния и хлорида магния. Начало инвестирования — 2011 год. Выход из проекта — 2016 год.
 ООО «Уником» — создание промышленного производства модификатора дорожных покрытий «Унирем».
 ЗАО «Микробор Нанотех» — создание крупносерийного производства режущего инструмента из нанопорошка кубического нитрида бора.
 ООО «ТМК-ИНОКС» — Создание производства высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий. Реализован выход из проекта.
 OCSiAl («Оксиал») — производство углеродных нанотрубок. Компания открыта в 2013 году.
 ООО «ДСК Град» — домостроительный комбинат (вышла из проекта в 2016 году).
 ООО «Акрилан» — импортозамещение водных дисперсий. Год начала инвестирования — 2012.
 ООО «Данфлекс-нано» — освоение технологии и организация производства высокобарьерных полимерных плёнок и гибких упаковочных материалов на их основе. Начало инвестирования — 2009 год. Выход из проекта — 2016 год.
 ООО «НТИЦ „Нанотех-Дубна“» — производство квантовых точек методом коллоидного синтеза. Начало инвестирования — 2010 год. Ликвидирована в 2017 году.
 ООО «НПП „Наноэлектро“» — создание в России промышленного производства сверхвысокопрочных, высокоэлектропроводных наноструктурированных проводов по технологии, разработанной в ОАО «ВНИИНМ». Год учреждения компании и начало инвестирования — 2011 год.
 АО «Препрег-СКМ» — организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и наномодифицированных связующих. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2009 год. Выход из проекта — 2018 год.
 ООО «НПЦ „Пружина“» — создание массового производства сверхпрочных пружин с использованием технологий контролируемого формирования однородных наноразмерных субструктур в материале. Год создания — 2010 год. Выход из проекта — 2014 год.
 ЗАО «Микробор Нанотех» — производство нового поколения композитных материалов из кубического и нанокубического нитрида бора (Нано КНБ), а также инструментов из них. Начало инвестирования — 2010 год.
 ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» — производство новых теплоизоляционных материалов на основе нанотехнологических принципов переработки несортового стеклобоя. Начало инвестирования — 2011 год.
 АО «Метаклэй» — организация производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2010 год. Выход из проекта — 2016 год.
 ООО «Новые технологии строительства» — промышленное производство модификатора асфальтобетона «Унирем». Начало инвестирования — 2010 год. Ликвидирована окончательно в 2017
 Membranium (АО «РМ Нанотех») — cоздание производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей для очистки воды в социальной сфере и промышленности. Начало инвестирования — 2010 год.
 Группа компаний «Новомет» — расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтедобывающего оборудования с применением деталей и узлов с наноструктурированным защитным покрытием и создание мировой сервисной сети. Начало инвестирования — 2011 год.
 ООО «Русалокс» — создание производства плат с высокой теплопроводностью на основе технологии получения нанопористого слоя оксида алюминия (Al2O3) на алюминиевой пластине методом анодирования. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2010 год.
 АО «Уралпластик-Н» — производство гибкой полимерной упаковки, модифицированной нанокомпозитами собственного производства. Начало инвестирования — 2010 год. Выход из проекта — 2016 год. Компания перестала работать в середи 2011, в 2013 появились первые новости о банкротстве. В 2014 компания признана банкротом.
 ООО «Гален» — создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами. Начало инвестирования — 2011 год. Реализован выход из проекта.
 ЗАО «НЭВЗ-Керамикс» — создание промышленного производства изделий из наноструктурированной керамики. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2011 год. В начале 2021 года Роснано пыталось взыскать с предприятия долги в размере более 700 млн,, однако Июле 2021 года ФНС Новосибирска инициировало процедуру банкротства в отношении предприятия.
 ЗАО «Монокристалл» — развитие технологии и расширение производства сапфира и сапфировых пластин для производства светодиодов, и паст для фотовольтаики. Начало инвестирования — 2011 год.
 ООО «ЭсПи Гласс» — создание предприятия по производству высококачественного стекла и стеклопакетов с различными видами покрытий, в том числе теплосберегающим, солнцезащитным и самоочищающимся. Год начала инвестирования — 2012.
 ООО «ЭТЕРНО» — модернизация существующих мощностей ОАО «ЧТПЗ», а также строительство новых производственных площадок для выпуска широкого ассортимента нержавеющих труб и штампосварных деталей трубопроводов. Год начала инвестирования — 2013. Выход из проекта — 2017 год.
 ООО «Каттинг Эдж Технолоджис» — строительство первого в России завода по производству ключевого расходного материала для полупроводниковых производств — стальной проволоки для резки кремния и сапфира. Год начала инвестирования — 2011. В 2016 году чистый долго составил 1.2 миллиарда рублей, в 2018 кредиторы собирались требовать признания компании банкротом.
 ООО «ТБМ» — строительные материалы на основе базальтового волокна для Якутии и Дальнего Востока. Год выхода из проекта — 2014. В 2015 году компания ООО «Уральская армирующая компания» подала иск в отношении предприятия, в том же году была введена процедура банкротства.

Медицина и фармацевтика 

 ЗАО «Трекпор технолоджи» — производство многофункциональных аппаратов для мембранного плазмафереза, каскадной плазмофильтрации крови и трековых мембран с диаметром пор от 20 до 100 нанометров. Начало инвестирования — 2008 год. Признано банкротом    
 ООО «Бебиг» — создание производства микроисточников, микросфер и комплектующих для процедур брахитерапии. Выход из проекта — 2015 год.
 ООО «НТфарма» — создание GMP-производства нановакцин и терапевтических биопрепаратов на основе псевдоаденовирусных наночастиц. Начало инвестирования — 2010 год. Признана банкротом в 2021 году.  
 ООО «ГемаКор» — реализация нового метода диагностики нарушений свертываемости крови. Создание производства диагностических аппаратов и одноразовых кювет. Обеспечение общества качественной диагностикой гемостаза. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2010.
 ООО «Нанолек» — создание российской биофармацевтической компании «Нанолек», специализирующейся на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов. Год основания и инвестирования — 2011. Выход из проекта — 2019 год.
 ООО «Соликс БиоСистемз Восток» — поиск природных антибиотиков из цианобактерий и микроводорослей. Год начала инвестирования — 2012.
 Selecta Biosciences, Inc. и ООО «Селекта (РУС)» — разработка профилактических и терапевтических вакцин на основе платформы tSVP™ Selecta Biosciences. Год начала инвестирования — 2011.
 ПАО «Фармсинтез» — вывод на российский и мировой рынки препаратов для лечения рассеянного склероза и онкологических заболеваний. Год начала инвестирования — 2013.
 ООО «БАЙНД (РУС)» — разработка и вывод на мировой рынок серии лекарственных препаратов на основе наноплатформы BIND Accurins™. Год основания — 2011. Реализован выход из проекта.
 ООО «Ниармедик Фарма» — запуск GMP предприятия полного цикла по выпуску оригинальных нанопрепаратов, Основная продукция предприятия — препарат Кагоцел. Год выхода из проекта — 2014.
 ЗАО «НБТ» — изготовление и комплектация микроисточников для брахитерапии с использованием изотопа ¹²⁵I. Создание производства наноструктурированных микросфер на основе аморфных материалов с использованием изотопа ⁹⁰Y. Начало инвестирования — 2009 год. Выход из проекта — 2015 год.
 Panacela Labs, Inc. — разработка онкологических препаратов на основе наноформуляций молекулярных модуляторов клеточного стресса, а также препаратов, направленных на лечение инфекционных заболеваний.
 ООО «ПЭТ-Технолоджи» — создание сети центров позитронно-эмиссионной томографии. Год начала инвестирования — 2011.Реализован выход из проекта    
 BiOptix Diagnostics, Inc. — диагностические приборы, состоящие из нанопленочных биоактивированных слайдов и малогабаритного биодетектора. Реализован выход из проекта.

Оптика и электроника 

 ООО «Нейтронные технологии» — расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2010. Выход из проекта — 2014 год.
 ЗАО «Пластик-Лоджик» — организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Начало инвестирования — 2010 год.
 ООО НТО «ИРЭ-Полюс» — создание индустрии волоконного лазеростроения в России. Ускоренное развитие производства передовых волоконных лазеров и современного высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования. Начало инвестирования — 2010 год. Выход из проекта — 2015 год.
 ЗАО «Оптиковолоконные системы» — организация первого в России промышленного производства оптического волокна и внедрение на нём последних достижений по созданию наноструктур в оптическом волокне и использованию нанотехнологий для улучшения его свойств. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2011.
 ЗАО «Профотек» — создание производства волоконно-оптических систем измерения тока и напряжения с применением волоконных наноструктур. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2010.
 Compass Electro Optical Systems, Ltd. — производство высокопроизводительных роутеров на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных чипов. Год начала инвестирования — 2013.
 Soft Machines, Inc. — лицензирование и совместная разработка продуктов на основе архитектуры VISC для рынков интернета вещей (IoT), мобильной связи и облачных вычислений. Год начала инвестирования — 2013. Выход из проекта — 2017 год.
 Даурия Аэроспейс — разработка и запуск полномасштабных космических систем. Год начала инвестирования — 2013.
 Aquantia Corporation — разработка и производство сетевых трансиверов следующего поколения. Год начала инвестирования — 2012.
 Quantenna — создание дизайн-центра по разработке полупроводниковых компонентов и изделий, предназначенных для развертывания локальных высокоскоростных беспроводных сетей. Год начала инвестирования — 2012. Выход из проекта — 2018 год.
 Mapper Lithography Holding B.V. — запуск линии по производству элементов электронной оптики на основе МЭМС. Год начала инвестирования — 2012.
 ООО «УК „СБТ“» — разработка систем цифрового радиорелейного оборудования специального назначения, а также беспроводных устройств для автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов. Год начала инвестирования — 2013.
 SiTime Corporation — создание подразделения для проектирования и разработки следующего поколения осцилляторов на основе микроэлектромеханических систем (МЭМС). Год основания — 2011. Выход из проекта — 2014 год.
 ООО «ЛЕД Микросенсор НТ» — производство инфракрасных светодиодов и фотодиодов, свето- и фотодиодных матриц, а также оптических ячеек и сенсорных модулей, анализаторов и беспроводных сенсорных сетей. Год начала инвестирования — 2011.
 ОАО «НИИМЭ и Микрон» — серийное производство сверхбольших интегральных схем на основе технологии с проектными нормами 90 нанометров и создание собственного дизайн-центра. Начало инвестирования — 2010 год. Выход из проекта — 2016 год.
 ООО «Оптосенс» — производство уникальных датчиков для систем промышленной безопасности, позволяющих определить концентрацию углеводородов даже в малых дозах и при сверхнизком энергопотреблении. Начало инвестирования — 2010 год.
 ООО «РСТ-Инвент» — создание производства отечественных корпусированных RFID-меток на металл и RFID-инлеев / наклеек высокой чувствительности для пассивных систем радиочастотной идентификации (RFID). Год учреждения компании и начало инвестирования — 2011.
 NeoPhotonics Corporation — создание предприятия по разработке и производству фотонных интегральных схем, а также модулей и подсистем на их основе на территории России. Начало инвестирования — 2012 год.
 ЗАО «Элвис-НеоТек» — создание системного центра проектирования интегральных микросхем сверхвысокой степени интеграции по нормам 65 нанометров и менее, а также производство интеллектуальных сетевых камер видеонаблюдения и веб-камер. Год учреждения компании и начало инвестирования — 2011.
 Crocus Technology SA (Франция) и ООО «Крокус Наноэлектроника» выкупила долю Crocus Technology SA (Франция) — организация в России производства магниторезистивной полупроводниковой памяти по технологии MRAM компании Crocus Technology с использованием технологических размеров 90—65—45 нм на пластинах 300 мм. Год начала инвестирования — 2011.
 OOO «Группа НИТОЛ», (инвестиция 2004 года) производитель поликремния на базе Усольехимпрома, Усолье-Сибирское, Иркутская область. В 2012 остановлено производство, обанкрочен в 2019 году. Предприятие названо вторым «чернобылем» по уровню химического загрязнения.

Нанесение покрытий и модификация поверхности 
 ЗАО «Манэл» — Создание многопрофильного производства пористых наноструктурных неметаллических неорганических покрытий. Реализован выход из проекта.
 ООО «РУ-ВЭМ» — Расширение производства семейства автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур.
 ЗАО «Новые инструментальные решения» — производство монолитного твердосплавного металлорежущего инструмента с наноструктурированным покрытием. Использование технологий нанесения покрытий, разработанных Курчатовским институтом. Год основания — 2008.
 ООО «ЕСМ» — серийное производство прецизионных, экологически чистых электрохимических станков нового поколения для изготовления деталей из любого типа металлов и сплавов. Производство деталей на электрохимических станках, имеющих высокую производительность и низкую стоимость эксплуатации. Год начала инвестирования — 2010. Реализован выход из проекта.
 ООО «Вириал» — создание серийного производства износостойких изделий из наноструктурированной керамики и металлокерамики: подшипников скольжения, колец торцовых уплотнений, осевого режущего инструмента и сменных многогранных пластин. Год начала инвестирования — 2009.
 Группа компаний «Плакарт» — внедрение современных импортозамещающих, энерго- и ресурсосберегающих технологий нанесения функциональных покрытий для различных отраслей промышленности. Год основания — 2010.
 ООО «РУ-ВЭМ» — расширение выпуска автоматизированных вакуумных и напылительных установок. Организация сервисного центра по разработке и нанесению покрытий, а также по модернизации и разработке нового оборудования. Год начала инвестирования — 2011.
 ЗАО «Научное и техническое оборудование» (НТО) — расширение серийного выпуска высоковакуумного технологического оборудования SemiTEq. Разработка клиентоориентированных технологических процессов. Поддержка инфраструктурных проектов Роснано. Год начала инвестирования — 2010.
 Beneq Oy — Развитие бизнес-платформы для использования технологий компании Beneq Oy (ALD и аэрозольные технологии — nAERO и nHALO) в промышленном производстве и научно-исследовательской деятельности на территории России и СНГ. Год начала инвестирования — 2009. Выход из проекта — 2018 год.
 Advenira Enterprises, Inc. — создание промышленного предприятия для производства специализированного оборудования и оказания услуг по нанесению нанокомпозитных покрытий с использованием инновационной технологии нанесения нанокомпозитов из растворов — Solution Derived Nanocomposite (SDN). Год начала инвестирования — 2011.

Прочее 
 АО «КуйбышевАзот» — внедрение наноструктурированных катализаторов и увеличение мощности производства капролактама ОАО «КуйбышевАзот». Год начала инвестирования — 2015. Реализован выход из проекта.
 ООО «Русхимбио» — оперативное обеспечение специалистов наноиндустрии и ученых во всех регионах страны реактивами, расходными материалами и оборудованием. Год основания — 2009. Год выхода из проекта — 2012.
 ООО «Германий и приложения» — создание комплекса высокотехнологичных производств германиевых продуктов для оптико- и наноэлектронной техники. Основная продукция производства — плоские заготовки из германия (диски, бруски и пластины), а также сферизованные заготовки для линз. Год начала инвестирования — 2009. Год выхода из проекта — 2015.
 ООО «Центр перспективных технологий» (ЦПТ) — расширение производства аналитических приборов для исследований в материаловедении, биологии и медицине. Расширение производства высокочувствительных сенсоров для анализа химических и биологических веществ. Научные исследования для улучшения технических параметров устройств и приборов. Год начала инвестирования — 2010. Год выхода из проекта — 2012.
 ООО «Русский Кварц» — Техническое перевооружение действующего производства особо чистых кварцевых концентратов на базе действующего комплекса по добыче, переработке и глубокому обогащению жильного кварца Кыштымского месторождения. Год начала инвестирования — 2011.
 АО «Акванова Рус» — производство солюбилизатов NovaSOL, состоящих из наночастиц (продуктовых мицелл), с использованием механизма международного трансфера технологии производства компании AQUANOVA AG. Год учреждения основания — 2012.

Инфраструктурные проекты

Нанотехнологические центры 
 Зеленоградский нанотехнологический центр — биосовместимые материалы для имплантации и электронно-пучковые технологии. Год начала инвестирования — 2010.
 Нанотехнологический центр «СИГМА.Новосибирск» — наномодифицированные металлы и сплавы. Год основания — 2013.
 Нанотехнологический центр «ТехноСпарк» — приборостроение, прототипирование, лазерные технологии, конструкционные материалы и технологии новых углеродных материалов, технологии HVM-литографии. Год начала инвестирования — 2010.
 Нанотехнологический центр «Дубна» — функциональные покрытия и новые материалы, новая энергия (системы накопления энергии, источники энергии и т. д.), радиационно-ионные технологии, прикладные биотехнологии (ветеринария, с/х, медицина и т. д.). информационные технологии. Год основания — 2010.
 Нанотехнологический центр «Т-НАНО» — проектирование и разработка микроэлектронных компонентов и систем на кристалле, робототехника, разработка специализированного программного обеспечения. Год начала инвестирования — 2012.Нанотехнологический центр Композитов — композитные материалы. Год основания — 2012.
 Северо-Западный Нанотехнологический Центр — наноматериалы, наноэлектроника, радиационные технологии. Год начала инвестирования — 2011.
 Ульяновский нанотехнологический центр — Альтернативная энергетика, биотехнологии и молекулярная генетика, персональная микроэлектроника, новые технологии строительства. Год начала инвестирования — 2011.
 Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия — оптические и электронные технологии. Год начала инвестирования — 2011.
 Центр нанотехнологий Республики Татарстан — химия, нефтехимия, композитные материалы, биотехнологии. Год основания — 2010.

Инжиниринговые компании 
 АрТек Композитс — компьютерное моделирование, разработка композитных материалов на основе различных волокон, в том числе натуральных, консультирование производителей продукции из традиционных материалов по переходу на композитные и запуску новых композитных изделий. Год начала инвестирования — 2014.
 PLD Инжиниринг — конструирование, производство и инжиниринг лабораторных и промышленных PLD-машин различного уровня производительности для различных технологических процессов.
 ИЦ «Газотурбинные технологии» — доведение технико-экономических показателей установки ГТД-110 до уровня рыночного продукта. Год основания — 2011.
 ЛВМ АТ — предоставление инжиниринговых услуг по проектированию, оптимизации и адаптации продуктов под аддитивное производство. Год основания — 2015.
 Оптоволоконные сенсоры (Т8) — разработка и внедрение оптоволоконных систем на основе базовой технологии детектирования внешних возбуждений.
 Технология идентификации — инжиниринг в области разработки и внедрения аппаратно-программных комплексов для автоматизации различных производственных и бытовых задач на базе технологии RFID.
 Центр аддитивных технологий — инжиниринговый центр по применению аддитивных технологий с крупнейшим в РФ инфраструктурным центром аддитивных технологий (14 различных принтеров). Год основания — 2015.
 ЭУФ Лабс — инжиниринг применений новых источников экстремального ультрафиолетового излучения. Дата основания — 2011.

Участие в инвестиционных фондах 
 Фонд Biomark Capital Fund IV, L.P. — разработка и вывод на рынок препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и офтальмологических заболеваний, психических и аутоиммунных расстройств, сахарного диабета, социально значимых инфекционных заболеваний, травм. Год начала инвестирования — 2011.
 Российско-казахстанский фонд нанотехнологий — обеспечение трансфера передовых технологий, создания дополнительных инструментов международного сотрудничества и стимулирования развития финансовой инфраструктуры рынка в сфере нанотехнологий. Год основания — 2012.
 Rusnano Sistema SICAR — созданный в 2016 году Европейский фонд венчурных инвестиций, в образовании которого приняли участие АО «Роснано» и Фонд АФК «Система».
 Роснано-Фотрум — в апреле 2017 года, Роснано совместно с финской компанией Fortum организовали Фонд развития ветроэнергетики. Общий объём инвестиций до 2022 составит порядка 30 миллиардов рублей.
 Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий — в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме Роснано, РВК и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона подписали договор о создании фонда для поддержки проектов в сфере нанотехнологий и создания нового технологического кластера в дальневосточном регионе.
 Роснано-Синтез — в марте 2019 года стало известно о создании совместного с предприятием «Синтез ОКА» фонда для инвестиций в среднетоннажную химию. Общий капитал фонда составляет 7 миллиардов рублей.

Критика 

В 2011 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс представил Владимиру Путину ридер Plastic Logic 100 в качестве электронного учебника для российских школ. Тогда же стало известно об инвестировании «Роснано» в компанию  150 миллионов долларов) и планах по строительству завода в Зеленограде по производству «гибких дисплеев». 2011—2012 годах более тысячи экземпляров были выданы учебным учреждениям для апробации. В мае 2012 года стало известно о смене стратегии Plastic Logic — отказе от выпуска собственных ридеров и планшетов и переносе на неопределённый срок начала строительства завода в Зеленограде.

В марте 2013 года основатель и совладелец компании САН Владислав Мирчев обвинил руководство «Роснано» в невыплате дополнительных 150 млн рублей. В то же время сама «Роснано» и нынешнее руководство компании САН обвиняли Мирчева в выводе активов из компании и некомпетентном руководстве. Сам Мирчев был отстранён от руководства компанией в августе 2012 года.

В апреле 2013 года Счётная палата обнародовала итоги проверки деятельности «Роснано» за 2007—2012 годы, в результате которой были выявлены нарушения. По словам аудитора Счетной палаты Сергея Агапцова:

За 2007—2012 годы расходы составили более 196 млрд рублей. За 5 лет на административные и хозяйственные нужды израсходовано 6 млрд рублей, на размещение персонала (покупка и ремонт части здания) — 5,3 млрд рублей, на консультационные и экспертные услуги — 4 млрд рублей, на охрану — 560 млн рублей, на транспорт — 850 млн рублей. На оплату труда и социальные выплаты ушло 7 млрд рублей, подсчитала СП. Расходы на оплату труда в расчете на одного человека с 2007 по 2012 год увеличились с 65 тыс. рублей до 593 тыс. рублей, или более чем в 9 раз.
…
На момент проверки наличие каких-либо документов, подтверждающих эффективность произведенных вложений, не установлено.
…
Ряд сделок, осуществляемых за счет инвестиций, обладают признаками отмывания и легализации средств, получения необоснованной налоговой выгоды, занижения налогооблагаемого дохода, необоснованного получения возмещения НДС из бюджета при экспортно-импортных операциях.

В 2011 году президент Нанотехнологического общества России Виктор Быков сообщил, что к 2015 году доля России на мировом рынке нанотехнологий может составить 3 %, если общий объём российской нанотехнологической продукции составит 20 млрд евро. В 2013 году Чубайсом было объявлено, что по итогам 2015 года компания может обеспечить выпуск нанопродукции предприятиями с её участием уже на 300 миллиардов рублей, при этом реальный объём продукции составил 340,6 млрд рублей. При этом оценивается, что к 2020 году объём нанопродукции составит 600 млрд рублей. По данным Росстата, объём российского рынка нанопродукции составил почти 760 млрд рублей в 2014 году.

В 2015 году «Роснано» вышла из 16 инвестиционных проектов, убыток по которым составил 13,1 млрд рублей. При этом в 2015 году чистая прибыль группы «Роснано» составила 16,82 млрд рублей. По итогам проверки Счётная палата внесла предложение об изменении правила предоставления «Роснано» государственных гарантий и о запрете выплаты руководству компании вознаграждений по неприбыльным проектам за счёт кредитов и займов по госгарантиям.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Российские компании, занимающиеся нанотехнологиями
 
Национальная инновационная система